Vinzelles – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Saône-et-Loire.
 Vinzelles – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme.